Aranyszarvas, szkíta eredetű pajzsdíszítés
Aranyszarvas Könyvkiadó
Aranyszarvas Fesztivál, nemzetközi könnyűzenei fesztivál (Brassó, Románia)
Arany Szarvas Gyógyszertár, műemlék patika Miskolcon
Arany Szarvas fogadó, műemlék Nagykárolyban (Románia)